Jacob Vulpius ist der Name folgender Personen:
 Jacob Antonius Vulpius (auch Jachen Antoni Vulpius; 1629–1706), Schweizer reformierter Geistlicher und Bibelübersetzer